Râul Drăgăneasa se poate referi la:

 Râul Drăgăneasa, Provița
 Râul Drăgăneasa, Sadu

Vezi și 
 Drăgăneasa, sat în județul Prahova

 Râul Drăgan (dezambiguizare)
 Râul Drăgoi (dezambiguizare)

Toponime românești